Hautier est un patronyme porté notamment par :

 Charles Hautier (1896-1946), aviateur et pionnier de l'aviation suisse ;
 Jean-Paul Hautier (1948-), professeur des Universités, ingénieur français ;
 Jean-Pierre Hautier (1955-2012), présentateur de télévision belge.